Эстигарри́бия () — испанская фамилия баскского происхождения. Известные носители:
 Эстигаррибиа, Карлос (род. 1974) — парагвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника
 Эстигаррибия, Марсело (род. 1987) — парагвайский футболист, полузащитник итальянского клуба Ювентус